Божидар Павићевић Лонга (Сарајево, 9. јануар 1932 — Београд, 13. јул 2004) био је српски глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те ▲
|-
| 1955. || Шолаја || Стражар
|-
| 1958. || Погон Б || Пијанац
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те ▲
|-
| 1960. || Боље је умети || 
|-
| 1962. || Прозван је и V-3 || Немачки официр
|-
| 1963-1964. || На слово, на слово (ТВ серија) || 
|-
| 1964. || Човек из храстове шуме || учитељ
|-
| 1964. || Марш на Дрину ||  Курсулин ађутант
|-
| 1965. || Отац  (ТВ) || 
|-
| 1965. || Горки део реке || Илијин брат Сретен
|-
| 1966. || Штићеник || 
|-
| 1967. || Смоки || 
|-
| 1967. || Скупљачи перја || возач хладњаче
|-
| 1967. || Забавља вас Мија Алексић || 
|-
| 1968. || Силе (ТВ) || 
|-
| 1968. || Бурлеска о Грку || 
|-
| 1968. || Првокласни хаос (серија) || 
|-
| 1968. || Биће скоро пропаст света || Аутомеханичар
|-
| 1969. || Далеко је Аустралија (ТВ) || Митар
|-
| 1969. || Крчма на главном друму || 
|-
| 1969. || Рађање радног народа (серија) || Водник Смајо
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те ▲
|-
| 1970. || Србија на Истоку || 
|-
| 1970. || Јепе брђанин (ТВ) || 
|-
| 1971. || Чедомир Илић (серија) || Миладиновић
|-
| 1971. || Нирнбершки епилог (ТВ) || Гизевијус
|-
| 1971. || Овчар || Камионџија
|-
| 1971. || С ванглом у свет (серија) || 
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља (серија) || 
|-
| 1972. || Сарајевски атентат || 
|-
| 1972. || Паљење Рајхстага  || 
|-
| 1972. || Дервиш и смрт (ТВ) || Тамничар
|-
| 1972. || Погибија || 
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма (серија) || 
|-
| 1972. || Мајстори (серија) || Милиционер
|-
| 1973. || Краљ Иби (ТВ)|| 
|-
| 1973. || Жута || судија за прекршаје
|-
| 1973. ||  Став'те памет на комедију (ТВ) || Помет
|-
| 1974. || Недеље са Ањом (ТВ) || командир милиције
|-
| 1974. || Позориште у кући 2 (серија) || таксиста
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || 
|-
| 1975. || Љубичице || Четник
|-
| 1975. || Живе везе || 
|-
| 1975. || Крај недеље || Мирко, Мартин муж
|-
| 1975. || Доле са оружјем || Мате
|-
| 1975. || Салаш у Малом Риту (ТВ серија) (серија) || Шуца
|-
| 1975. || Соба са пет зидова || 
|-
| 1974-1975. || Отписани (серија) || Динст
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине (серија) || Тома
|-
| 1976. || Коштана (ТВ) || полицајац
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту (филм) || Шуца
|-
| 1976. || Врхови Зеленгоре || Штурмфирер Конрад
|-
| 1976. || Процес Ђордану Бруну || Дон Галеацо
|-
| 1977. || Кућна терапија || 
|-
 | 1977. || Најдража деца драгих родитеља || 
|-
| 1978. || Двобој за јужну пругу || официр за везу
|-
| 1978. || Није него || Цемерикић
|-
| 1978. || Тигар || 
|-
| 1978. || Вучари Доње и Горње Полаче || 
|-
| 1979. || Последња трка || 
|-
| 1979. || Осма офанзива || један Крајишник
|-
| 1979. || Другарчине || Професор књижевности Влада Јовановић   
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те ▲
|-
| 1980. || Позоришна веза || Чарли
|-
| 1980. || Рад на одређено време || Марковић
|-
| 1981. || Лаф у срцу || председник комисије
|-
| 1981. || Последњи чин || Благоје
|-
| 1981. || Берлин капут || 
|-
| 1981. || Светозар Марковић || 
|-
| 1982. || Савамала || Лампасов друг који шанта
|-
| 1982. || Шпанац (серија) || Четнички потпоручник
|-
| 1982. || Twilight Тиме || Лука
|-
| 1982. || Јацк Холборн (серија) || Downs
|-
| 1983. || Бановић Страхиња || роб
|-
| 1984. || Откос (серија) || Доца
|-
| 1984. || Крај рата || Масни
|-
| 1984. || Позориште у кући 5 (серија) || Жути
|-
| 1985. || И то ће проћи || Агент полиције
|-
| 1986. || Мисс || Мојсије
|-
| 1986. || Бал на води || полицијски инспектор
|-
| 1986. || Секула и његове жене || 
|-
| 1986. || Развод на одређено време || 
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала || четнички командант
|-
| 1986. || Освета || Рецепционер
|-
| 1987. || Лагер Ниш || Доктор Рубен
|-
| 1987. || На путу за Катангу || Инспектор у полицији
|-
| 1987. || Бекствo из Сорибора || Каплар Клат
|-
| 1987. || Бољи живот || Председник комисије
|-
| 1987. || Криминалци || Милиционер у возу
|-
| 1987. || Хајде да се волимо || 
|-
| 1987. || Вук Караџић || кнез Живко
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца (серија) || Чавка
|-
| 1988. || Мала Нада (серија) || Председник кућног савета
|-
| 1988. || Шпијун на штиклама || уредник новина
|-
| 1988. || Четрдесет осма — Завера и издаја (мини-серија) || Шеф протокола у Руском дому 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те ▲
|-
| 1990. || Заборављени (серија) || Мргодин
|-
| 1991. || Капетан дуге пловидбе || 
|-
| 1991. || Театар у Срба (серија) || Емануел Козачински
|-
| 1993. || Мрав пешадинац || 
|-
| 1995. || Трећа срећа || иследник
|-
| 1995. || Знакови || 
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић || 
|-
| 1997. || Птице које не полете || 
|-
| 1997. || Горе доле || Доктор теренац
|-
| 1998. || Враћање || Шверцер
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1932.
Умрли 2004.
Глумци из Сарајева
Српски глумци
Југословенски глумци
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
Српски глумци из Босне и Херцеговине
Срби у Сарајеву